

Ім'я 

 Алоїз I — 9-й князь Ліхтенштейну
 Алоїз II — 11-й князь Ліхтенштейну
 Алоїз фон унд цу Ліхтенштейн — принц Ліхтенштейну

Прізвище 

 Алоїз Владислав Францович — чеський, український і російський віолончеліст, композитор, педагог